El término Camon puede referirse a:

 Camon, comuna francesa del Ariège.
 Camon, comuna francesa de la Somme.
 CAMON, programa de la Obra Social de la CAM.

Camón 
 Camón, armadura de madera o caña con que se construye una bóveda encamonada o falsa bóveda.